Кубок маршала Тито 1952 () — шестой розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1952/1953
Спорт в Югославии в 1952 году
Югославия
Футбол в Европе в 1952 году